Arayi Lerr är ett berg i Armenien. Det ligger i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Toppen på Arayi Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Arayi Lerr är huvudsakligen lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Arayi Lerr. Närmaste större samhälle är Yeghvard,  kilometer söder om Arayi Lerr. 

Trakten runt Arayi Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Arayi Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Aragatsotn
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre
Berg i Kotajk